Battaglia di Cepeda del 1º febbraio 1820: sconfitta dell'esercito unitario argentino ad opera delle truppe federaliste delle province di Santa Fe e di Entre Ríos;
 Battaglia di Cepeda del 23 ottobre 1859: sconfitta dell'esercito di Buenos Aires ad opera dell'esercito confederale argentino.